Serranus dewegeri é uma espécie de peixe da família Serranidae.

É endémica de Venezuela.

Referências 
  Acero, A. 1996. Serranus dewegeri. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 5 de Agosto de 2007.

Fauna da Venezuela
Serranidae
Peixes descritos em 1919